Chaubey ist der indische Nachname folgender Personen:

 Abhishek Chaubey (* 1977), indischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Lalmuni Chaubey (* 1942), indischer Politiker (BJP)
 Pramod Kumar Chaubey (* 1951), indischer Ökonom sowie Professor